The Iceman Cometh steht für:

 The Iceman Cometh, Originaltitel von Der Eismann kommt (Schauspiel), Schauspiel von Eugene O’Neill (1939)
 The Iceman Cometh, Originaltitel von Der Eismann kommt (1960), US-amerikanischer Film von Sidney Lumet 
 The Iceman Cometh (1973), US-amerikanischer Film von John Frankenheimer